Scaptotrigona tubiba, também chamado de tubíba, tapissuá, tubi, tubi-bravo, tuibá ou boca-raza, é uma abelha social da subfamília dos meliponíneos, presente em vários estados do Brasil.

Abelhas do Brasil
tubiba
Meliponicultura
Himenópteros descritos em 1863